«Как старик корову продавал» — советский кукольный мультфильм 1980 года, снятый Творческим объединением «Экран» по сценарию Сергея Михалкова. Это экранизация его же одноимённого стихотворения на основе шуточных русских народных сказок. Всех персонажей озвучивает Вячеслав Невинный.

Сюжет 
Шумит, гудит деревенская ярмарка. Все продают и покупают, трактирщики расхваливают свой чай с бубликами, повсюду разгуливает молодой скоморох и веселит честной народ. Смеётся каждый, и шутки разлетаются не переставая. Один незадачливый старик пытается продать свою больную корову, которая к тому же не даёт молока. День клонится к вечеру, а дело не идёт — чересчур честный продавец попался. Вместо того чтобы сочинить что-то о достоинствах животного, он честно рассказывает покупателям о его недостатках.

Скоморох, увидев, как старик продавал свою корову, решил прийти на помощь. Когда подходит очередной барин, парень расписывает преимущества коровы в самых ярких красках. Доверчивый покупатель уже готов выложить свои кровные деньги, но тут старик не выдерживает и решает, что такое чудное животное ему и самому в хозяйстве пригодится.

Над фильмом работали 
 Автор сценария: Сергей Михалков
 Режиссёр: Алексей Соловьёв
 Художник-постановщик: Марина Зотова
 Оператор: Иосиф Голомб
 Звукорежиссёр: Виталий Азаровский
 Художники-мультипликаторы: 
 Борис Савин, М. Карпинская
 Роли озвучивал 
 Вячеслав Невинный
 Куклы и декорации изготовили:
 Любовь Доронина,
 Маргарита Богатская,
 Галина Круглова,
 Надежда Лярская,
 Евгений Баскаков,
 Галина Филиппова,
 Нина Пантелеева
 Монтажёр: Любовь Георгиева
 Редактор: Людмила Стефанова
 Директор: Екатерина Бобровская

Интересные факты 
 Мультфильм снят по мотивам шуточной русской народной сказки, изложенной в стихах Сергеем Михалковым. Стихотворение входило в книги поэта: «Для больших и маленьких» (Москва, 1944) под названием «Чудак»; «Стихи» (Москва, 1946) под названием «Как старик на рынке корову продавал»; а также в сборнике «Пионерский театр» (Москва, тоже 1946 год) произведение печаталось под названием «Худая корова». Иллюстраторами сказки были Владимир Конашевич и Борис Пророков.
 В том же году вышло продолжение мультфильма «Жадный богач», также снятое по одному из произведений Сергея Михалкова и имевшее такой же успех. Парень-скоморох и богач появляются уже в этом мультфильме в качестве главных героев. Старик, который продавал свою корову, появляется в мультфильме уже в качестве скорняка. Также в фильме появляются покупатели коровы — богатые муж и жена из первого фильма.

Переиздания на видео 
До середины 1990-х годов Studio PRO Video выпускало этот мультфильм на VHS. В 1996 году мультфильм выпущен на VHS изданием «Видеовосток» в сборнике мультфильмов «Клад» (мультфильмы на кассете — «Жадный богач», «Как тоску одолели», «Вреднюга», «Золотые слова», «Из пушки на Луну и далее без остановок», «Как Иван Молодец царскую дочку спасал», «Встречайте бабушку», «Клад» и «Отчего кошку назвали кошкой»). В 1990-е годы выпускался в сборнике лучших советских мультфильмов «Царевна-Лягушка», «Поди туда, не знаю куда», «По щучьему велению», «Жадный богач» и «Как старик корову продавал» «Studio PRO Video».

В 2000-е годы мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «13 историй», DVD, мультфильмы на диске:
«Чертёнок №13» (1982), «Шиворот-навыворот» (1981), «Чертёнок с пушистым хвостом» (1985), 
«Нехочуха» (1986), «Раз ковбой, два ковбой» (1981), «Встречайте бабушку» (1984), 
«Мук-скороход» (1975), «Почему слоны?» (1980), «Лоскутик и облако» (1977), «Открытое окно» (1986),
«Как старик корову продавал» (1980), «Дом для леопарда» (1979), «Записки Пирата» (1989).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1980 года
Сатирические мультфильмы
Экранизации произведений Сергея Михалкова